N’Zi oder N’zi steht für:
 N’zi (Region), eine Region der Elfenbeinküste, gelegen im Distrikt Lacs (Elfenbeinküste)
 N’Zi-Comoé, ehemalige Verwaltungsregion der Elfenbeinküste
 N’Zi (Fluss), Fluss in der Elfenbeinküste

N’Zi ist der Familienname folgender Personen:
 Olivier N’Zi (* 2000), ivorischer Fußballspieler

Siehe auch:
 NZI